Amerikai Egyesült Államok
 Elberton (Georgia)
 Elberton (Washington)

 Egyesült Királyság
 Elberton (Egyesült Királyság)